Die SS- und Polizei Lublin war während des Zweiten Weltkriegs ein kurzlebiger Sportverein aus der Stadt Lublin im besetzten Polen.

Geschichte 
In der Saison 1941/42 wurde der Verein Meister im Distrikt Lublin der Gauliga Generalgouvernement. Im Halbfinale der Gaumeisterschaft unterlag die Mannschaft jedoch dem späteren Meister LSV Boelcke Krakau mit 0:2. In den darauffolgenden Saisons konnte aber nicht mehr die Gaumeisterschaft erreicht werden. In der Saison 1944/45 konnte dann gar kein Spielbetrieb mehr aufgenommen werden. Nach dem Ende des Krieges und der Auflösung des Generalgouvernements wurden alle deutschen Vereine aufgelöst.

Einzelnachweise 

Sport (Lublin)
Ehemaliger Fußballverein (Generalgouvernement)
Aufgelöst 1945
Schutzstaffel